Miętkie ist ein  polnischer Ortsname:
 Miętkie (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Mingfen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Miętkie (Mircze), Dorf im Powiat Hrubieszowski, Woiwodschaft Lublin